Dans la marine, mettre en panne consiste à disposer ou orienter les voiles de manière que le bateau n'avance plus.
Dans une marina une panne est un ponton flottant sur lequel peuvent être fixés des catways.
 Une panne est une erreur, un dysfonctionnement dans un dispositif mécanique, électrique, informatique.
 Le coup de la panne, dans la culture populaire, est une technique de séduction par laquelle le conducteur d'une automobile provoque ou simule une panne en un lieu propice pour pouvoir se retrouver seul plus longtemps avec une personne transportée qu'il entend séduire.
 La panne est une pièce de charpente.
 La panne est une tuile.
 La panne est une étoffe comparable au velours.
 La panne est la partie amincie du marteau, opposée à la tête, amovible éventuellement comme dans le fer à souder.
 La panne est une graisse qui se trouve autour des rognons (reins) chez le porc. On l'utilise pour « panner » les jambons, c'est-à-dire recouvrir la face crue pour éviter qu'ils ne croutent lors de l'affinage. 
 Une panne est une zone humide en milieu dunaire.
 La Panne (en allemand Die Panne) est un roman de Friedrich Durrenmatt.
 Panne panne est un appel d'urgence en radiotéléphonie

Toponyme 

 La Panne (en néerlandais De Panne) est une localité belge de Flandre-Occidentale, le long du littoral, non loin de la frontière française.

Patronyme 
 Jim van der Panne (1991-), acteur néerlandais.

Liens 

 Voir aussi 
 Voir aussi